Pymatuning State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Pymatuning State Park (Ohio)
 Pymatuning State Park (Pennsylvania)